Příměří s Německem může označovat:
 Příměří z Compiègne
 Příměří z Compiègne (druhá světová válka)
 Příměří mezi Centrálními mocnostmi a Ruskem
 Příměří z Focșani

Související články 
 kapitulace Německa